Heliodoros (griechisch  „Geschenk der Sonne“) steht für:

 Heliodoros (General), General aus Antiochien (um 175 v. Chr.)
 Heliodoros (Gesandter), griechischer Gesandter (um 100 v. Chr.)
 Heliodoros (Bildhauer), griechischer Bildhauer (2./1. Jahrhundert v. Chr.)
 Heliodoros (Mediziner) griechischer Chirurg des 1. und 2. Jahrhunderts n. Chr.
 Heliodoros (Autor), griechischer Romanautor (3./4. Jahrhundert)
 Heliodoros (Grammatiker), byzantinischer Grammatiker (4. Jahrhundert)

Heliodor steht für:

 Heliodor (Label), Plattenlabel
 Heliodor (Apfel), Apfelsorte
 Heliodor, Varietät des Minerals Beryll, siehe Goldberyll

Siehe auch:
 Sergei Michailowitsch Trufanow (Ordensname Iliodor; 1880–1952), russischer Mönch, Autor und Schauspieler
 Der Mönchspriester Iliodor, Kurzgeschichte von Lew Tolstoi (1909)